Diòspolis, actual Cabira, a la regió del Pont 
 Diòspolis, actual Lod, a Israel 
 Diòspolis Magna, ciutat d'Egipte enclavada a la governació de Qena, governada actual Luxor 
 Diòspolis Parva o Diòspolis Mikra, ciutat de l'Antic Egipte a l'Alt Egipte, moderna Hiw 
 Diòspolis Inferior, actual al-Balamun o Tell al-Balamun a Egipte